Del Rey (span.: ‚des Königs‘) steht für:
 Del Rey (Los Angeles), ein Stadtteil von Los Angeles
 Del Rey (Kalifornien), ein Ort im Fresno County in Kalifornien
 Ford Del Rey, ein Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 Del Rey Books, US-amerikanischer Verlag

Del Rey oder del Rey ist der Künstler- bzw. Familienname folgender Personen:
 Jason Del Rey, US-amerikanischer Journalist
 Lana Del Rey (* 1985), US-amerikanische Sängerin
 Lester del Rey (1915–1993), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller und Herausgeber

Siehe auch:
 Chevrolet Del Ray, ein Fahrzeugmodell des Herstellers Chevrolet
 Isla del Rey
 Delray
 Rey